Schauren – comune del circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Schauren – comune del circondario rurale di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)